La Ligat ha'Al 2012-2013 è stata la 59ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
2012-2013